604 — дебютный альбом британской электропоп-группы Ladytron, вышедший в 2001 году.

Список композиций 

20 июля 2004 года альбом был переиздан с четырьмя дополнительными треками. Первые три являются записями живых выступлений, сделанными в Софии, Болгария.

604 (Remixed & Rare)

Хронология релиза

Примечания 

Дебютные альбомы 2001 года
Альбомы Ladytron
Альбомы электронной музыки